Pálos, keresztnév
 Pálos, családnév
 Pálos település Romániában, Brassó megyében
 Pálos rend